Фёдор Николаевич Свиньин (1878—1946) — русский народный сказитель-сказочник. Член Союза писателей СССР (1939).

Биография 
Родился в семье крестьянина-помора. Окончил трёхклассную школу и мореходное училище.

Ходил на судах в Печору и Мезень, в Англию, участвовал в арктической экспедиции по розыску следов экспедиции Голицына в районе Маточкина Шара.

Во время Гражданской войны ходил матросом на ледоколе № 6. В 1919 г. с группой рыбаков задержал отступающий из Мурманска бронепоезд белогвардейской Северной армии.

Одним из первых вступил в колхоз, некоторое время им руководил, после работал бригадиром промышленной бригады.

В 1932 г. от Свиньина были записаны три первые сказки.

В 1936 г. он был премирован за хорошую работу путёвкой в Дом отдыха, при этом правление колхоза разрешило ему задержаться в Петрозаводске. В это время от него было записано 44 сказки, составившие 50 авторских листов текста.

С 1937 по 1940 гг. Е. П. Родиной и Ф. С. Титковой были сделаны записи 81 сказки, много бытовых рассказов, новин, рассказов литературного происхождения и другие жанры.

Всего от него записано свыше 200 фольклорных произведений. Сочинял он и собственные сказки, былины и небывальщины, в том числе о В. И. Ленине, папанинцах, советских тружениках.

В мае 1939 года Ф. Н. Свиньин был награждён Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Карельской АССР.

Фёдор Николаевич Свиньин умер в 1946 году.

Примечания

Литература 
 Свиньин Ф. Н. // Беломорская трибуна. — 1937. — 6 фев.
 Сказочники Карелии : Ф. Н. Свиньин и его сказки // Красная Карелия. — 1936. — 28 марта.
 Норин С. Жизнь сказителя / С. Норин // Ленинское знамя. — 1940. — 21 декабря.
 Большакова О. Ф. Н. Свиньин / О. Большакова, В. Дмитриченко // На рубеже. — 1946. — № 4. — С. 54—614.
 О Свиньине Ф. Н. // Сенькина, Т. И. Русские сказки Карелии / Т.Сенькина. — Петрозаводск, 1988. — С. 27—28.
 Свиньин Федор Николаевич // Писатели Карелии : биобиблиографический словарь. — Петрозаводск : Острова, 2006. — С. 236—237.

Ссылки 
 Мищенко В. Издадут поморские сказки Федора Свиньина
 Марковская Е. В. (г. Петрозаводск) Фольклор села Сумпосад (Карельское Поморье): к проблеме изучения локальной традиции (на материале Научного архива Карельского научного центра РАН)

Писатели Карелии
Сказители
Сказочники XX века
Члены Союза писателей СССР